A 2019-es túraautó-világkupa a sorozat második szezonja volt. A szezon április 5-én vette kezdetét Marrákesben a Circuit International Automobile Moulay El Hassan versenypályán és december 15-én ért véget Sepangban. Az egyéni értékelésben a címvédő Gabriele Tarquini volt, míg a csapatok pontversenyében az előző évad győztese az M Racing – YMR a TCR Európa-kupa sorozatban szerepelt tovább. Az utolsó hétvége utolsó futamán kaotikus körülmények között, Michelisz Norbert szoros küzdelemben Esteban Guerrierivel szemben megnyerte az egyéni pontversenyt és Világkupa-győztessé avanzsált.

Tesztek

A szezon előtt 
A szezon előtti kollektív tesztet március 28-án illetve március 29-én Barcelonaban a Circuit de Catalunya versenypályán rendezték meg.

 Augusto Farfus, Nick Catsburg és Frédéric Vervisch kihagyták a teszteket az Intercontinental GT Challenge-ben való részvételük miatt.
Michelisz Norbert a második tesztnapon rangsorolva lett, azonban egyetlen kört sem tett meg, mert különböző okok miatt hazautazott a katalán pályáról.

Részletes teszteredmények

Csapatok és versenyzők

Átigazolások

Csapatváltások 

 Thed Björk; MRacing - YMR pilóta → Cyan Racing pilóta
 Yvan Muller; MRacing - YMR pilóta → Cyan Racing pilóta
 Yann Ehrlacher; ALL-INKL.COM Münnich Motorsport pilóta → Cyan Racing pilóta
 Ma Csing-hua; Boutsen Ginion Racing pilóta → Team Mulsanne pilóta
 Tom Coronel; Boutsen Ginion Racing pilóta → Comtoyou Racing pilóta

Újonc pilóták 

 Augusto Farfus; DTM, BMW Team RMG pilóta → BRC Hyundai N Lukoil Racing Team pilóta
 Nick Catsburg; WEC, BMW Team MTEK pilóta → BRC Hyundai N Lukoil Racing Team pilóta
 Andy Priaulx; WEC, Ford Chip Ganassi Team UK pilóta → Cyan Performance Lynk & Co pilóta
 Johan Kristoffersson; Svéd túraautó-bajnokság, Kristoffersson Motorsport pilóta → SLR Volkswagen pilóta
 Néstor Girolami;  Stock Car Brasil, Bardahl Hot Car pilóta → ALL-INKL.com Münnich Motorsport pilóta
 Benjamin Leuchter; ADAC TCR német sorozat, Max Kruse Racing pilóta → SLR Volkswagen pilóta
 Niels Langeveld; ADAC TCR német sorozat, RacingOne pilóta → Comtoyou Team Audi Sport pilóta
 Tassi Attila; TCR Európa-kupa, Hell Energy Racing KCMG pilóta → Hell Energy Racing KCMG pilóta
 Mikel Azcona; TCR Európa-kupa, PCR Sport pilóta → PWR Racing pilóta
 Daniel Haglöf; Svéd túraautó-bajnokság, PWR Racing pilóta → PWR Racing pilóta

Távozó pilóták 

 Denis Dupont; Audi Sport Team Comtoyou pilóta → VLN Széria, Care For Climate pilóta
 Nathanaël Berthon; Comtoyou Racing pilóta → WEC, Rebellion Racing pilóta
 Pepe Oriola; Campos Racing pilóta → TCR Ázsia-kupa, Indigo Racing pilóta
 John Filippi; Campos Racing pilóta → TCR Európa-kupa, Vuković Motorsport pilóta
 Maťo Homola; DG Sport Compétition pilóta → TCR Európa-kupa, Target Competition pilóta
 Aurélien Comte; DG Sport Compétition pilóta → TCR Európa-kupa, DG Sport Compétition pilóta
 Szabó Zsolt; Zengő Motorsport pilóta → TCR Európa-kupa, M1RA pilóta
 Nagy Norbert; Zengő Motorsport pilóta → FIA hegyi Európa-bajnokság, 8N Technology pilóta

Visszatérő pilóták 

 Tiago Monteiro; Boutsen Ginion Racing pilóta → Hell Energy Racing KCMG pilóta

Újonc csapatok 

 KCMG
 PWR Racing
 Cyan Racing

Távozó csapatok 

  Zengő Motorsport
 Campos Racing
 DG Sport Compétition

Év közbeni versenyzőcserék 

  Luca Engstler helyettesítette a makaói hétvégén  Augusto Farfust aki a GT Világkupás szereplése miatt nem tudott részt venni a futamokon.
  Robert Dahlgren helyettesítette a makaói hétvégén  Daniel Haglöföt aki a csapatirányításban vállalt szerepet a versenyek során.

Szabályváltozások 
Ezentúl mindkét időmérőn jár az első 5 helyezettnek pont az alábbiak szerint:

Ezenfelül a versenyek pontozása is változik, ezentúl az első 15 helyezettnek jár pont, viszont ezentúl minden futamon ugyanaz lesz a pontrendszer.

28-ról 32 főre emelik a mezőny maximális létszámát. Csapatonként legfeljebb két autó indulhat.
Bevezetik a gyártókorlátot, ami azt jelenti, hogy egy gyártó maximum négy autót indíthat.
Az úgynevezett egy-egy hétvégére nevező szabadkártyás versenyzők és csapatok ezentúl nem szerezhetnek pontot.
Az időmérő edzéseken törlik annak a versenyzőnek a legjobb körét, aki piros zászlót okoz.
A WTCR-ben is bevezetik a többi FIA-bajnokságban használt büntetőpont-rendszert. Ennek lényege, hogy aki összegyűjt 12 büntetőpontot, azt diszkvalifikálják a következő futamról. Ezt követően a pontok nullázódnak.
2019-ben megváltozik a teljesítmény kiegyenlítő paraméterek (BoP) meghatározásának módja, a szezon előtt már csak az új vagy fejlesztett autók vesznek részt tényleges teszten, a többi márka teljesítményét csak statikus teszten elemzik: a leszorítóerő és a légellenállás adatokat a szélcsatornában veszik le. Ezt követően a motorerőt, a nyomatékot és a turbónyomást egy speciális fékpadon mérik majd.

Versenynaptár 
A versenynaptárat 2018. december 5-én hozták nyilvánosságra. 2019. február 13-án pedig a Sepangi forduló dátumának nyilvánosságra hozásával véglegesítették is.

Kompenzációs súlytáblázat hétvégékre lebontva 
A kompenzációs súly és a teljesítmény kiegyenlítő (BoP)  rendszer két külön dolog. A BoP-vel az ügyfélalapú versenyzést szeretnék könnyíteni, mivel az autókkal csak kis mértékben lehet eltérni az utcai modelltől, és valamivel kompenzálni kell az alapok közti különbséget, így az autók esetén több mindent meghatároznak a szabályok az erőkiegyenlítés jegyében (hasmagasság, motorerő, alapsúly), tehát a rendszer lényege, hogy az adott szezonra kiküszöbölje az aktuális gyártók modelljei közötti különbségeket, az összes TCR sorozatra vonatkozik. Míg a kompenzációs súly (a táblázatban ballaszt) három hétvégente változik, amelyeken a leggyorsabb köridők által nyújtott átlagból számolja ki egy rendszer az adott hétvégékre számító értékeket.

Nagydíjak

Eredmények

Pontrendszer 
Az idei évre változott a sorozat pontrendszere, ezentúl az első 10 helyett az első 15 részesül világbajnoki pontokban és minden futamon ugyanannyit osztanak, továbbá a két időmérő edzésen az első 5 helyezen végző versenyző is kap egységeket, az alábbi rendszer szerint:

Versenyzők 

Megjegyzés:
† – Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 75%-át.

Csapatok 

Megjegyzés:
† – Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 75%-át.

Megjegyzések 
 - A japán fordulót biztonsági okok miatt a rövidített (East Cicruit) pályarészen bonyolították le.
 - A portugál hétvége végeredménye utólag módosult, ugyanis jóváhagyták az 1. és a 3. versenyekről kizárt Audi versenyzők, Jean-Karl Vernay és Frédéric Vervisch pontjait.
 - A pole-pozíciót eredetileg Tiago Monteiro szerezte meg, azonban három rajthelyes büntetést kapott, az időmérő edzésen szerzett 5 pontját viszont megtarthatta.

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A WTCR hivatalos honlapja
Túraautó-világkupa